ULB kan syfta på: 

 Uddevalla-Lelångens Järnväg
 Université Libre de Bruxelles, ett universitet i Bryssel